Geografie
 Luik (stad), een stad in België
 Luik (provincie), een provincie in België
 Arrondissement Luik
 Gerechtelijk gebied Luik
 Bisdom Luik
 Prinsbisdom Luik (tot 1795)
 Luikeiland, een eiland in Antarctica

Overige
valluik, een soort poort of deur
 Blind (luik), een bescherming van een raam
een deel van een kunstwerk
 Diptiek, tweeluik
 Triptiek (beeldende kunst), drieluik
 Luik (schip), afdekking van een scheepsruim, een scheepsluik